«Con Altura» — песня исполнителей латиноамериканской музыки Розалии (Испания), Джей Бальвина (Колумбия) и Эль Гуинчо (Испания), вышедшая 28 марта 2019 года на лейбле Sony Music.
Сингл достиг первого места в хит-парадах Аргентины, Венесуэлы, Испании, Колумбии, Мексики.
Видеоклип просмотрели более 1,5 млрд раз.
Музыкальное видео выиграло две премии MTV Video Music Awards в категориях Best Latin и Best Choreography, сделав Розалию первой испанкой, победившей на церемонии. Журнал Billboard назвал песню 5-м лучшим хитом по итогам 2019 года (выбор редакции № 5 в списке 100 Best Songs of 2019).

История 
В марте 2019 года появились слухи о том, что Розалия на своём концертном туре исполнит новую песню. Эти слухи были подтверждены самой Розалией, когда она анонсировала релиз на 27 марта 2019 года через социальные медиа. Авторами выступили сама Розалия, J Balvin, а также Mariachi Budda, Frank Dukes, Teo Halm, Alejandro Ramírez и El Guincho.

После релиза песня была положительно встречена критиками: Pitchfork, Rolling Stone («…Это современный подход к испанским песням фламенко, вдохновлённый афро-карибскими звуками; поборница межкультурных экспериментов, Розалия в конечном итоге охарактеризовала её как своё личное уважение к классическому реггетону»).

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Испании
Латиноамериканские песни
Песни Розалии
Песни, написанные Розалией
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании